76-й чемпионат Италии прошёл в Риме с 7 по 18 декабря 2016 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2477).

Таблица

Тай-брейк

Тай-брейк за 3-е место 
В тай-брейке за 3-е место в блиц победил Микеле Годена со счётом 2 : 0.

Ссылки 
 
 76° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2016 год в шахматах
Декабрь 2016 года
Спорт в Италии в 2016 году
Спортивные соревнования в Риме